„Сфумато“ може да се отнася до:
 Сфумато (живопис) — термин в изобразителното изкуство
 Театрална работилница „Сфумато“